Mistrzostwa Norwegii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 20 do 22 sierpnia na Sandnes Stadion w Sandnes.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Chód sportowy 
25 września w Bergen rozegrano mistrzostwa krajów nordyckich w chodzie sportowym, będące zarazem także m.in. mistrzostwami Norwegii.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Norwegii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce